Программа однодолларовых монет «Американские инновации» () — серия монет США номиналом в один доллар, которые запланированы к чеканке Монетным двором США с 2018 по 2032 год. Аверс всех монет будет единым, а на реверсе будут изображены инновации, изобретатели или группы изобретателей каждого штата и территории США, а также округа Колумбия.

История программы 
Закон о запуске программы был принят 27 июня 2018 года, после обсуждения в обеих палатах Конгресса, и подписан президентом Дональдом Трампом 20 июля того же года. Согласно закону, Монетный двор должен в течение 14 лет выпускать по 4 монеты номиналом в один доллар, посвящённые «важным изобретениям и новаторским подходам как отдельных личностей, так и групп людей из всех штатов, территорий и Округа Колумбия».

Первоначально планировалось выпускать монеты этой серии для обращения, однако в соответствии с поправкой, внесённой в законопроект, чеканить их будут только для коллекционеров. В декабре 2018 года Монетный двор объявил об официальном старте продаж первой монеты, вводной в серию и посвящённой первому патенту в истории Соединённых Штатов как «образцу предпринимательского духа, который ведёт к инновациям и открытиям»; аверс выпущенного экземпляра является единым для всех остальных монет серии. Все последующие монеты будут выпускаться в том же порядке, в котором происходило вхождение штатов в союз. Кроме того, будет выпущена монета, посвящённая Округу Колумбия, а затем — инновациям на Территориях.

Монеты выпускаются на трёх монетных дворах: Денвера (D), Филадельфии (P) и Сан-Франциско (S), при этом на последнем только в качествах пруф и реверс-пруф.

На общем для всех монет серии аверсе изображена статуя Свободы, обозначение номинала «1$», официальный девиз страны «In God We Trust» (), а также инициалы гравёра (Фиби Хэмфил) и художника (Джастин Кунц). С 2019 года под девизом также ставится дополнительный знак. На гурте выбит год чеканки, знак монетного двора и девиз «E pluribus unum» ().

Монеты

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Программа однодолларовых монет «Американские инновации» на официальном сайте Монетного двора США 

Памятные монеты США
Номиналы в долларах США